Yava steht für:

 Peba-Yagua (auch: Yava), eine kleine indigene südamerikanische Sprachfamilie, die aus drei Einzelsprachen besteht

Yava ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mahuza Yava SDS (* 1960), Apostolischer Vikar des Archipels der Komoren

Siehe auch:
 Java
 Jawa (Begriffsklärung)
 IAWA